Лона Андре (, настоящее имя Лона Андерсон, ;  — ) — американская актриса.

Биография 
Лауна Андерсон в 1932 году победила в рекламной кампании WAMPAS Baby Stars. После съёмок в фильме «Женщина-пантера» она подписывает контракт с Paramount Pictures. После окончания контракта Лона Андре стала вольной актрисой.

В 1930-х Андре появлялась в основном в фильмах категории B, и к концу десятилетия их насчитывалось уже пятьдесят. В 1934 году она появилась в картине «Школа для девочек», вместе с Тоби Винг, Луис Вильсон, Сидни Фокс и Дороти Ли.

В июне 1935 года Андре сбегает в Санта-Барбару, где тайно выходит замуж за актёра Эда Норриса. Однако, через четыре дня брак был аннулирован в Тихуане, Мексика. Впоследствии актриса была замужем за продавцом Джеймсом Боллингом, с которым развелась в 1947 году.

К концу 1940-х годов Андре всё реже стала появляться в кино, и последней её работой стал фильм «Два рыцаря из Бруклина».

Лона Андре умерла 18 сентября 1992 года, и была похоронена на кладбище Форест-Лаун в Глендейле, Калифорния.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы США